

Geografia
 Bellamy – census-designated place statunitense situato nello stato dell'Alabama

Persone
 Craig Bellamy (1979) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore gallese
 Earl Bellamy (1917-2003) – regista statunitense
 Edward Bellamy (1850-1898) – scrittore statunitense
 Francis Bellamy (1855-1931) – scrittore statunitense
 James Bellamy, conosciuto anche come Jim (1881-1969) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Kacey Bellamy (1987) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Madge Bellamy, nata Margaret Derden Philpott (1899-1990) – attrice statunitense
 Matthew Bellamy (1978) – cantautore, polistrumentista e compositore britannico
 Ned Bellamy (1957) – attore statunitense
 Samuel Bellamy, soprannominato Black Sam Bellamy (1689-1717) – pirata britannico
 Ralph Bellamy (1904-1991) – attore statunitense
 Ralph Bellamy – tecnico di Formula 1
 Ron Bellamy, propr. Ronald Bellamy (1964) – ex pugile statunitense
 Richard Bellamy (1927-1998) – gallerista e mercante d'arte statunitense
 Thomas Bellamy (1906-1979) – attore statunitense
 Walt Bellamy, propr. Walter Jones Bellamy  (1939-2013) – ex cestista statunitense

Altro
 Bellamy – personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda
 Bellamy – personaggio del telefilm The 100
 Bellamy – serie televisiva del 1981
 Bellamy – film del 2009 diretto da Claude Chabrol
 Bellamy Brothers – gruppo country statunitense
 Saluto di Bellamy – forma di saluto ideata dallo scrittore Francis Bellamy